Denumirea de Pamukcii se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Pamukcii, un sat în comuna Stara Zagora, regiunea Stara Zagora;
 Pamukcii, un sat în comuna Novi Pazar, regiunea Șumen.